Personen met de achternaam Brann
 Chris Brann, Amerikaans deephouseproducer

Sport
 SK Brann, Noorse voetbalclub
 Brannstadion, thuisstadion van SK Brann